Клоуны:
 Клоуны — артисты цирка, эстрады, театра.
 «Клоуны» — скульптурная композиция в Москве.
 «Клоуны» — фильм Федерико Феллини 1970 года.
 «Клоуны-убийцы из космоса» — американский фильм ужасов 1988 года.

См. также 
 Клоун (значения)